Charlot pompiere (The Fireman) – film del 1916 diretto da Charlie Chaplin
 The Fireman – gruppo musicale britannico
The Fireman – romanzo breve di Ray Bradbury, precursore di Fahrenheit 451